José Mariano Astigueta puede referirse a:

 José Mariano Astigueta (1850 - 1897), político argentino, ministro de Justicia y Educación durante la presidencia de Miguel Juárez Celman;
 José Mariano Astigueta (1922 - 2003), político argentino, ministro de Defensa y de Justicia y Educación durante las dictaduras de José María Guido y Juan Carlos Onganía.